A Escola Estadual Antônia da Silveira capilé (E.E. Antônia da Silveira Capilé), popularmente conhecida como Capilé, é uma tradicional escola estadual de Ensino Médio localizada na cidade de Dourados. Em 2007, foi anunciado como a escola pública de Dourados com a melhor média no ENEM.

Referências

Ligações externas 
Simted Dourados 
Mapa apontando direções para a escola 

Escolas estaduais de Mato Grosso do Sul
Instituições de ensino médio de Mato Grosso do Sul
Educação em Dourados